Ю́рий Анато́льевич Нады́ктов (,  — , ), также был известен под сценическим псевдонимом Ю́рий Алма́зов — российский музыкальный продюсер, композитор, певец жанра шансон, основатель и лидер группы «БумеR». Также известен продюсированием популярной женской группы «Воровайки», исполняющей блатные мотивы.

Биография 
Родился  года в городе Омске. Отец — Анатолий Иванович Надыктов (ум. в 2009) — барабанщик, мать — Александра Васильевна — воспитательница в детском саду.

В 1990-х переехал с семьёй из Омска в Москву, и в 1995 начал карьеру на эстраде.

В 1999 году создал женскую шансон-группу «Воровайки», а в 2005 году создал и выступал в группе «БумеR».

Юрий ушёл из жизни 14 ноября 2019 г. в возрасте 50 лет из-за сердечного приступа. Похоронен на Щербинском кладбище.

Дискография

Сольные студийные альбомы 
 1995 — «Серебристая даль»
 1998 — «Четыре ходочки»
 1999 — «Прощание с тайгой»
 2004 — «АлмаZов: 4»
 2005 — «Седая Сибирь»

Сборники лучших песен (сольно) 
 2006 — «Новое и лучшее»
 2010 — «Песни высшей пробы»

Альбомы составе группы «БумеR» 
 2005 — «Письма»
 2006 — «Я приду»
 2007 — «Третий альбом»
 2007 — «Четвёртый альбом»
 2009 — «Пятый альбом. Когда уходят друзья»
 2010 — «Вино и кокаин»
 2011 — «Добро пожаловать в Россию»
 2013 — «Соседка»
 2013 — «Приз 2010»
 2014 — «Не плачь»
 2015 — «Именем республики»
 2019 — «X»

Альбомы в рамках проекта «4 Масти» 
 2008 — «4 Масти: первый альбом»
 2009 — «Второй альбом»

Примечания 

Похороненные на Щербинском кладбище